El término Sault puede referirse a:

 Sault, comuna francesa en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Sault, región natural francesa en el Aude.
 Sault Ste. Marie, villa de Ontario, Canadá.
 Sault Ste. Marie, villa de Estados Unidos en Míchigan.
 Sault-Brénaz, comuna francesa de Ain.
 Sault-au-Récollet, distrito en el departamento de Ahuntsic-Cartierville en Montreal, Canadá.
 Sault-lès-Rethel, comuna francesa de Ardennes.
 Sault-Saint-Remy, comuna francesa de Ardennes.
 Sault-de-Navailles, comuna francesa de Pyrénées-Atlantiques.

Otros 

 Saint-Benoît-du-Sault: comuna francesa de Indre.
 Sainte-Anne-du-Sault: municipio canadiense de Quebec.
 Bessède-de-Sault: comuna francesa de Aude.
 Campagna-de-Sault: comuna francesa de Aude.
 Fontanès-de-Sault: comuna francesa de Aude.
 Niort-de-Sault: comuna francesa de Aude.
 Roquefort-de-Sault: comuna francesa de Aude.
 Saint-Julien-du-Sault: comuna francesa de Yonne.